Машко́вский () — польская, русская и еврейская фамилия.

 Ювеналий (Машковский, Виктор Константинович) (1883—1941) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский.
 Машковский, Кароль (1831—1886) — польский математик, ректор Львовской Технической академии (1875—1876), профессор.
 Машковский, Марцель (1837—1862) — польский художник-портретист, иллюстратор.
 Машковский, Михаил Давыдович (1908—2002) — советский учёный, академик РАМН, один из основоположников отечественной фармакологии.
 Машковский, Степан Филиппович (1914—1958) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Машковский, Рафал Людвик (1838—1901) — польский музыкант и дирижёр.
 Машковский, Сергей Александрович (род. 1980) — украинский политик, председатель Житомирской облгосадминистрации (с 2014 года).
 Машковский, Ян (1793—1865) — польский художник.

См. также 
 Машков